Vesta, a családi tűzhely római istennője
 Vesta, keresztnév

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Vesta (Arkansas)
 Vesta (Georgia)
 Vesta (Indiana)
 Vesta (Minnesota)
 Vesta (Nebraska)
 Vesta (Virginia)
 Vesta (Washington)
 Olaszország
 Vesta temploma, Róma, Forum Romanum

Zene
 Vesta, Vesta Williams-album
 Vesta 4 U, Vesta Williams-album

Egyéb
 4 Vesta, kisbolygó